Linux rescue é o modo de recuperação do Linux em caso de falha, normalmente quando não é possível fazer boot pelo HD.

A maioria das distribuições Linux vêm com um modo de recuperação, permitindo o boot pelo CD-ROM, disquete ou pen drive.

Linux